El término Lázaro Cárdenas puede referirse:

Personas

 a Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México (1934–1940);
 a Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador del Estado de Michoacán, nieto del presidente Lázaro Cárdenas del Río

Divisiones administrativas

Estado de Michoacán

 a Lázaro Cárdenas, un municipio nombrado así en honor al presidente mexicano del mismo nombre;
 a Lázaro Cárdenas, la ciudad cabecera del municipio homónimo;

Estado de Quintana Roo

 a Lázaro Cárdenas, un municipio nombrado así en honor al presidente mexicano del mismo nombre;

Estado de Tlaxcala

 a Lázaro Cárdenas, un municipio creado en 1996;

Estado de Baja California

 a Lázaro Cárdenas, una localidad de la delegación Benito Juárez, en el municipio de Mexicali;
 a Lázaro Cárdenas, localidad de la delegación Guadalupe Victoria, en el municipio de Mexicali;

Estado de Sonora
 a General Lázaro Cárdenas, localidad del municipio de Guaymas;

Otros lugares

 a la Presa Lázaro Cárdenas, en el estado de Durango;
 al Eje Central Lázaro Cárdenas, una avenida en Ciudad de México que corre de norte a sur;
 a Lázaro Cárdenas, una estación de la línea 9 del Metro, en Ciudad de México.
 al Aeropuerto Nacional de Lázaro Cárdenas, un aeropuerto de la ciudad Lázaro Cárdenas;
 a la Estación Lázaro Cárdenas, de Mi Macro Calzada
 a la Estación Lázaro Cárdenas, de Mi Macro Calzada

Además

 a la Presea Lázaro Cárdenas, el máximo reconocimiento existente entre la comunidad del Instituto Politécnico Nacional de México.